Тозловка () — река в России, протекает в Алатырском районе Чувашской Республике. Левый приток Бездны.

География 
Река Тозловка течёт на север через берёзовые и еловые леса западнее села Новые Айбеси. Устье реки находится в 40 км по левому берегу реки Бездна. Длина реки составляет 10,5 км, площадь водосборного бассейна — 31,1 км². Коэффициент густоты речной сети — 0,49 км/км². У реки 2 притока.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000037774.

Примечания 

Притоки Бездны (притока Суры)
Реки Алатырского района